Csehország
 Haluzice, település a Zlíni járásban
 Szlovákia
 Gallyas (1899-ig Haluzicz, szlovákul Haluzice), község a Trencséni kerület Vágújhelyi járásában